

Famille Gouges dit « de Charpaigne » 

 Martin Gouges (†1444), chancelier de France
      x ? : Marguerite le Normant 
         
 Jean Gouges (†1402), trésorier de Jean, duc de Berry et d'Auvergne
      x ? : Marie Saume
      │
      ├──> Martin Gouges      
      │      x ? : 
      │      │
      │      └──> Jean Gouges (†1467), conseiller clerc au parlement, maître des requêtes par démission de Guillaume, son oncle, le 
      │             │ 
      │             └──> Jeanne Gouges (fille naturelle)
      │                    x ? : Jean de la Prugne
      │
      ├──> Guillaume Gouges, évêque de Poitiers en 1441 
      │
      ├──> Jeanne Gouges (†1434), dame de Chas, de Pérignat et d'Espirat  
      │      x 1421 : Jacques de Montmorin
      │      │
      │      ├──> Pierre de Montmorin Saint-Hérem (héritier des terres de Saint-Hérem de son oncle Martin), chancelier en 1457
      │      │             
      │      ├──> Jacques de Montmorin Saint-Hérem, homme d'église
      │      │     
      │      ├──> Antoine de Montmorin Saint-Hérem (vers 1425-)           
      │      │
      │      ├──> Gilbert de Montmorin Saint-Hérem (vers 1430-avant 1480) 
      │      │
      │      ├────────────────────────────────────────────────────> Antoinette de Montmorin Saint-Hérem (vers 1422-1447)                                                      
      │      │                                                         x 1435 : Antoine de Saint-Nectaire (vers 1410-1496)
      │      │                                                         │
      │      ├──> Isabeau de Montmorin Saint-Hérem (vers 1428-)        ├──> Antoine de Saint-Nectaire (vers 1440-1520)
      │      │       x 1438 : Armand d'Auzon, seigneur de Montravel    │
      │      │       │                                                 ├──> Jehan de Saint-Nectaire, seigneur de Fontenilles
      │      │       └──> Jean d'Auzon, seigneur de Montravel          │
      │      │                                                         ├──> Anne de Saint-Nectaire (†1502)
      │      ├──> Gabrielle de Montmorin Saint-Hérem (†1501)           │
      │      │                                                         ├──> Nectaire de Saint-Nectaire (1443-1542), prévôt de Montsalvy
      │      └──> Agnès de Montmorin Saint-Hérem                       │
      │                                                                ├──> Charles de Saint-Nectaire (1444-1520) 
      │                                                                │
      │                                                                └──> Jacquette de Saint-Nectaire (vers 1445-)
      │
      └──> Marguerite Gouges (vers 1400-), dame de Domeyrat  
             x 1421 : Jean de Langeac (v.1397-1453), seigneur de Langeac et de Brassac, sénéchal d'Auvergne et de Beaucaire, fils de Pons, sénéchal d'Auvergne (1394-1417), et d'Antoinette de Maubec
             │                                                                 
             ├──> Jacques de Langeac, sénéchal d'Auvergne
             │       x 1446 : Marie de Clermont-Lodève (sœur d'Isabelle)
             │       │
             │       └──> Isabeau de Langeac (1448-1493), dame d'Aurouze
             │               x 1462 : Louis II, seigneur du Breuil, d'Aurouze, de Conros et de La Bastide
             │               x      : Jean d'Urfé dit Paillard
             │
             ├──> Pons de Langeac (vers 1425-), seigneur de Malintrat
             │       x          : Alix du Mezet, héritiaire de Dalet
             │       x 1460 : Marie de Saint-Floret
             │       │
             │       └──> Allyre de Langeac, chevalier, seigneur de Dalet
             │
             └──> Antoine de Langeac, prévôt du chapitre de Brioude en 1461

Notes et références 

Famille noble française
Famille d'Auvergne